Kapitol má více různých významů:

 Kapitol – (latinsky mons Capitolinus, italsky Campidoglio) je nejznámější a nejvyšší jihozápadní pahorek ze sedmi pahorků v Římě
 Kapitol Spojených států amerických – budova Kongresu (federálního parlamentu) ve Washingtonu
 Kapitol (USA) – častý název budov, kde sídlí vládní nebo zákonodárné sbory jednotlivých členských států USA
 Kapitol (Praha) – vrch v pražské čtvrti Nusle 
 Kapitol (Hunger Games) – stát ovládající Panem ve filmech Hunger games